Keshan bezeichnet:
 einen Kreis von Qiqihar in der chinesischen Provinz Heilongjiang, siehe Keshan (Qiqihar)
 eine Herzerkrankung bei Selenmangel, siehe Keshan-Krankheit

Siehe auch:
 Kaschan